Wettina är ett släkte av kvalster. Wettina ingår i familjen Pionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Wettina